John Bruton (1947-), est un homme politique irlandais.
 John Bruton était un footballeur international anglais.